Aphanipathidae är en familj av koralldjur. Aphanipathidae ingår i ordningen svarta koralldjur, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aphanipathidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svarta koralldjur
Aphanipathidae